Сименс Смартрон е магистрален електрически локомотив, предназначен основно за теглене на товарни влакове в рамките на една държава.

Представен е през 2018 година и представлява опростена и фиксирана модификация на Сименс Вектрон – без възможност за конфигурация от страна на купувача.

„Сименс Смартрон“ в България 
Първият локомотив от този тип е доставен в България от „ПИМК Рейл“ през август 2019 г., а впоследствие и още два.

През ноември 2020 г. друг частен превозвач – „Булмаркет Рейл Карго“ доставя два локомотива.

През май 2020 г. БДЖ подписва договор за доставка на 10(+5) нови електрически локомотива до май 2021 г.

Първите два локомотива са доставени през месец декември същата година, като заедно с локомотивите, закупени от други български превозвачи, са групирани в „серия 80“.

Експлоатационни и фабрични данни 
Характеристики:

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви в Булмаркет ДМ
Локомотиви в ПИМК Раил
Локомотиви
Сименс